3-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил с 25 по 30 августа 1971 года в Чечине (Италия) с участием 8 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул в 3-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Италия (команда страны-организатора), Болгария, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, ФРГ, Чехословакия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 8 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

25 августа
 Италия — Нидерланды 3:2 (15:7, 9:15, 12:15, 15:8, 15:7); Польша — ФРГ 3:0 (16:14, 15:13, 15:10).

26 августа
 Польша — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:13, 15:10); ФРГ — Италия 3:1 (11:15, 15:4, 15:13, 15:10).

27 августа
 ФРГ — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:11, 15:11); Польша — Италия 3:0 (15:11, 15:3, 15:12).

Группа В 

25 августа
 Чехословакия — Болгария 3:1 (15:8, 15:11, 13:15, 19:17); СССР — Румыния 3:1 (15:6, 15:6, 12:15, 15:11).

26 августа
 Румыния — Чехословакия 3:1 (14:16, 15:5, 15:9, 15:8); СССР — Болгария 3:0 (15:5, 15:3, 15:11).

27 августа
 Румыния — Болгария 3:1 (15:10, 13:15, 15:7, 15:12); СССР — Чехословакия 3:0 (15:3, 15:8, 15:12).

Классификационный раунд за 5—8 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

29 августа
 Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:13, 15:6); Болгария — Италия 3:0 (15:8, 15:8, 15:5).

30 августа
 Болгария — Нидерланды 3:1 (15:1, 12:15, 15:4, 15:1); Чехословакия — Италия 3:0 (15:7, 15:6, 15:9).

Финальный этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

29 августа
 Румыния — ФРГ 3:0 (15:9, 15:7, 15:13); СССР — Польша 3:1 (15:8, 15:11, 12:15, 15:9).

30 августа
 СССР — ФРГ 3:0 (15:6, 15:7, 15:4); Румыния — Польша 3:1 (17:15, 15:17, 15:9, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: И.Бачилова, Людмила Борозна, И.Власова, Т.Воронина, Надежда Зезюля, Наталья Ерёмина, Л.Ишмаева, Н.Лобанова, К.Лысенко, Е.Николаева, Лилия Осадчая, И.Стразда. Главный тренер — Юрий Железняк.

  Румыния.

  Польша.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1971
1971 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане